Појам  може да се односи на:

 Калипсa, кћерка титана Атланта или Океана, нимфа на острву Огигеји
Калипсо (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Калипсо (сателит)